Чемпионат Европы по биатлону 2002 года () прошёл в финском городе Контиолахти с 6 марта по 10 марта 2002 года. Контиолахти принимал чемпионат Европы во второй раз в истории, после 1994 года.

Были разыграны по 4 комплекта наград (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафета) среди мужчин и женщин во взрослой и юниорской категориях. Всего разыграно 16 комплектов наград.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Среди взрослых

Среди юниоров 

Чемпионаты Европы по биатлону
2002 год в биатлоне
Март 2002 года
Спорт в Финляндии в 2002 году
Чемпионаты Европы в Финляндии
биатлон